Beli Kamen est un toponyme qui peut désigner :
Beli Kamen, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica ;
Beli Kamen, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.